Solncevskij rajon 

 Solncevskij rajon, rajon dell'Oblast' di Kursk
 Solncevskij rajon, rajon di Mosca